Matrice trasposta coniugata
Trasposta della matrice dei cofattori

Note